Илларионовка — название населённых пунктов:

Грузия 
 Илларионовка — прежнее название села Вардисубани в Лагодехском муниципалитете края Кахетия.

Россия 
 Илларионовка — село в составе города Сочи Краснодарского края.
 Илларионовка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Илларионовка — деревня в Шацком районе Рязанской области.